Saint-Gall, lieu-dit de la commune de Thal-Marmoutier ;

 Saint-Gall, canton suisse ;
 Saint-Gall, ancien district du canton du même nom ;
 Saint-Gall, circonscription électorale du canton du même nom ;
 Saint-Gall, ville suisse, chef-lieu du canton du même nom.

Voir aussi 
 Université de Saint-Gall
 Abbaye de Saint-Gall
 Plan de Saint-Gall
 FC Saint-Gall
 Cimetière Saint-Gall de Strasbourg